

Principi 
Enrico di Francia (1121-1175)

Sovrani 
Enrico I di Francia
Enrico II di Francia
Enrico III di Francia
Enrico IV di Francia